Mamá a la fuerza puede hacer referencia a dos películas estrenadas en España con el mismo título:

 Bachelor Mother, película norteamericana de 1939, dirigida por Garson Kanin 
 Raising Helen, película norteamericana de 2004 dirigida por Garry Marshall